Во́льфганг Маттиас Шу́льце (, 29 января 1953, Шарлоттенбург, Западный Берлин — 13 апреля 2020) — немецкий лингвист, профессор. Специалист по теории языка, исследователь кавказских языков. Один из крупнейших специалистов по удинскому языку и языку кавказско-албанских палимпсестов.

Биография 
Вольфганг Шульце родился 29 января 1953 года в Шарлоттенбурге.

В 1958—1960 годах проходил обучение в начальной школе во французском городе Барбизоне, в 1960—1962 годах в международной школе в Фонтенбло, в 1962/63 году в начальной школе в Лангехане близ Ганновера. В 1963 году Шульце поступил в бюкебергскую гимназию. В 1965 году учился в Гамбурге, в 1970 году боннской гимназии им. Гельмгольца. В 1972 году поступил в колледж. После окончания школы два года служил в бундесвере.

С 1974 по 1981 год Вольфганг Шульце учился в Рейнском университете Фридриха Вильгельма на отделение общего языкознания, индоевропейских, германских, восточных и семитских языков, египтологии. В 1976 году он получил диплом переводчика арабского языка.

С 1975 по 1979 Шульце был студентом Института языкознания. В 1981 году получил степень кандидата общего языкознания («диплом с отличием») и до 1982 года участвовал в проектах, финансируемых Германским исследовательским фондом.

В 1982—1984 гг. работал научным сотрудником в Винфрид Кредиторы в федеральном министерстве образования и науки в рамках проекта «Создание базы данных для кумулятивного немецкого слова». 1983-87 гг. был преподавателем лингвистики.

В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Deutsche Forschungsgemeinschaft» (до 1987).

В 1988 году был редактором DAAD в Коллеж де Франс в Париже. В 1989 году прошёл хабилитацию в Бонне по сравнительному языкознанию. В 1991 году получил лицензию на образовательную деятельность общего языкознания.

В 1990—1991 гг. работал лектором по общему языкознанию в научно-исследовательском центре «Sur Le traitement Automatique de Langues». В 1991—1992 гг. представлял департамент общего языкознания Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, в 1992 году был назначен профессором этого департамента.

Область исследований 
Наряду с различными областями общего языкознания, общей и специальной теории грамматики и типологии Вольфганг Шульце занимался различными языками мира (языки Кавказа и Азии, индоевропейские языки).

Основные трудыVIAF 
 Ilona Schulze & Wolfgang Schulze. A Handbook of the Minorities of Armenia: A Sociocultural and Sociolinguistic Survey. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. 572 S. ISBN 978-3-8300-8736-6
 Wolfgang Schulze. The Udi gospels: annotated text, etymological index, lemmatized concordance. — Muenchen : LINCOM Europa, 2001
 Wolfgang Schulze. Northern Talysh. — Muenchen : LINCOM Europa, 2000
 Wolfgang Schulze. Tsakhur. — München : LINCOM Europa, 1997
 Wolfgang Schulze. Die Sprache der Uden in Nord-Azerbajdžan. — Wiesbaden : Harrassowitz, 1982
 Wolfgang Schulze. Person, Klasse, Kongruenz Fragmente einer Kategorialtypologie des einfachen Satzes in den ostkaukasischen Sprachen

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Вольфанга Шульце
 Официальная страница на сайте Мюнхенского университета
 Официальная страница на сайте Университета Матея Бела
 Научные работы Вольфганга Шульце на Academia.edu

Учёные Германии
Кавказоведы